Неоні́ла Микола́ївна Брату́нь (з дому Шпак) (1931—2007) — заслужений журналіст України, голова Міжнародного центру Ростислава Братуня, донька поета-партизана Миколи Шпака, дружина Ростислава Братуня.

Працювала на Львівській студії телебачення.

Померла у 2007 році.

Дочка — Наталія Ростиславівна Колесніченко-Братунь.

Примітки 

Українські журналістки
Заслужені журналісти України